Lebrun är ett franskt efternamn, som burits av bland andra:

 Albert Lebrun (1871–1950), fransk president
 Barthélémy Louis Joseph Lebrun (1809–1889), fransk general
 Céline Lebrun (född 1976), fransk judoutövare
 Charles Le Brun (1619–1690), fransk målare
 Charles-François Lebrun (1739–1824), fransk politiker
 Franziska Lebrun (1756–1791), tysk tonsättarinna och sångerska
 Louis-Sébastien Lebrun (1764–1829), fransk sångare och tonsättare
 Ludwig August Lebrun (1746–1790), tysk oboist och tonsättare
 Pierre-Antoine Lebrun (1785–1873), fransk poet
 Ponce Denis Écouchard Lebrun (1739–1807), fransk poet
 Pigault-Lebrun (1753–1835), fransk författare

Franska efternamn